Gähler ist der Familienname folgender Personen:

 Casper Friedrich von Gähler (1736–1797), dänischer Generalmajor
 Caspar Siegfried Gähler (1747–1825), deutscher Verwaltungsjurist und Bürgermeister von Altona
 Heinz Gähler (* 1952), Schweizer Skilangläufer
 Markus Gähler (1966–1997), ehemaliger Schweizer Skispringer
 Peter Elias von Gähler (1718–1783), dänischer General
 Rudolf Gähler (* 1941), deutscher Geiger und Rundbogenspieler
 Sigismund Wilhelm von Gähler (1704–1788), Oberpräsident von Altona